Bergen
 Silberberg (Todtnau) - berg in het Zwarte Woud in Baden-Württemberg
 Silberberg (Bodenmais) - berg in Beieren
 Silberberg (Hagen am Teutoburger Wald) - berg in Nedersaksen
 Silberberg (Thüringer Wald) - berg in Thüringen
 Silberberg (Wingst) - berg in Nedersaksen

Personen
 Helmut Silberberg - Duits-Amerikaans ondernemer, vriend van Anne Frank
 Johann Peter Silberberg - burgemeester van Elberfeld
 Peter Silberberg - burgemeester van Elberfeld
 Max Silberberg - Duits ondernemer en kunstverzamelaar
 Maximilian Silberberg - Oostenrijks industrieel en chemicus
 Reinhard Silberberg - Duitse diplomaat
 Yaron Silberberg - Israëlisch fysicus

Natuurgebieden
 Silberberg (Enzkreis) - natuurgebied in Baden-Württemberg
 Silberberg (Winterberg) - natuurgebied in Noordrijn-Westfalen